Un pilote d'essai est un pilote dont le métier est de faire voler des aéronefs en phase de développement ;
 Dans certains sports mécaniques comme la Formule 1, un pilote d'essai est une personne engagée par une équipe (ou écurie) pour participer aux tests de ses véhicules mais qui ne participe pas aux compétitions ;
 Pilote d'essai est un film américain réalisé par Victor Fleming, sorti en 1938 ;
 Pilote d'essai est également le titre d'une réédition du livre de mémoires de Constantin Rozanoff, paru initialement sous le titre Double Bang.